Ruse kan syfta på:

 R.U.S.E. – ett strategispel från 2010 utvecklat av Eugen Systems

Bulgarien 

 Ruse, stad, 
 Obsjtina Ruse, kommun
 Ruse (region), region

Slovenien 

 Ruše (kommunhuvudort i Slovenien), Občina Ruše,